

Film
The Ring and the Book – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Biograph Company
The Ring and the Book – cortometraggio del 1941 diretto da Del Lord

Letteratura
The Ring and the Book – poema narrativo drammatico scritto da Robert Browning